Heitmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Heitmeier (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Heitmeier (* 1950), deutscher Verwaltungsjurist und Oberbürgermeister von Bad Reichenhall

Siehe auch:
 Heitmeyer